O nome Katrina foi dado a três ciclones tropicais durante a temporada de furacões no Atlântico e na temporada de ciclones na Austrália:

Tempestade tropical Katrina
Furacão Katrina - Ciclone tropical de categoria 5 que devastou a Louisiana, o pior ciclone tropical de todos os tempos nos Estados Unidos.
Ciclones Katrina e Victor–Cindy - Ciclone tropical de categoria 4 que atingiu 3 bacias, e recebeu 3 nomes diferentes por BoM, MFR e FMS.

Desambiguação